1991 Голяма награда на Япония е 7-о за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 20 октомври 1991 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония